Wegemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wegemann (1876–1961), deutscher Geograph
Helene Lübbers-Wegemann(1875–1958), deutsche Landschaftsmalerin
 Katrin Wegemann (* 1982), deutsche Bildende Künstlerin
 Roland Wegemann († 2015), deutsch-rumänischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Wegmann